

в Ізраїлі 
 Гамла (івр. גמלא‎) — стародавнє місто на Голанах.
 Гамла (заповідник) (‎) — заповідник на Півночі Ізраїлю.
 Гамла (водоспад) — найбільший водоспад на теренах сучасного Ізраїлю.
 Маале-Гамла (‎) — мошав, на Півночі Ізраїлю. відноситься до регіональної ради .

у Швеції 
 Гамла (міст) — міст у Швеції в Умео.
 Гамла банкхусет — будинок у стилі неоренесансу (1877, Швеція, Умео).
 Гамла Уллеві (швед. Gamla Ullevi) — футбольний стадіон у місті Гетеборг, Швеція.
 Гамла стан (швед. gamla stan — Старе місто) — історичний центр Стокгольма на острові.